Jean-Pierre es un nombre masculino francés que puede referirse a:
 Jean-Pierre Adams (n. 1948), exfutbolista francés
 Jean-Pierre Augier (n. 1941), escultor francés 
 Jean-Pierre Aumont (1911-2001), actor francés
 Jean-Pierre Balpe (n. 1942), erudito, poeta y escritor francés
 Jean-Pierre Bemba (n. 1962), político y líder rebelde congoleño
 Jean-Pierre Diaz (n. 2006), compositor musical sarriano
 Jean-Pierre Berthe (1926 - 2014), historiador francés
 Jean-Pierre Blanchard (1753-1809), inventor y pionero de la aviación francés
 Jean Pierre Bonvallet (n. 1948), exfutbolista chileno
 Jean-Pierre Cassel (1932-2007), actor francés
 Jean-Pierre Changeux (n. 1936), neurocientífico francés
 Jean-Pierre Chevènement (n. 1939), político francés
 Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794), poeta y escritor francés
 Jean-Pierre Côté (1926-2002), político canadiense
 Jean-Pierre Dardenne (n. 1951), cineasta francés
 Jean-Pierre Defrance (1694 - 1768), escultor francés
 Jean-Pierre Elkabbach (n. 1937), periodista francés
 Jean Pierre Flourens (1794-1867), médico y pionero de la anestesia francés
 Jean-Pierre Foucault (n. 1947), anfitrión de televisión francés
 Jean-Pierre Gorin, (n. 1943), profesor y cineasta francés
 Jean Pierre Guillaume Catteau-Calleville (1759-1819), pastor de la iglesia reformada, historiador y geógrafo alemán
 Jean-Pierre Haigneré (n. 1948), astronauta francés
 Jean-Pierre Houdin (n. 1951), arquitecto francés
 Jean-Pierre Jeunet (n. 1953), director de películas francés
 Jean-Pierre Jiménez Limo (n. 1999), escritor peruano.
 Jean-Pierre Léaud (n. 1944), actor francés
 Jean-Pierre Leguay, organista y compositor francés
 Jean-Pierre Mader (n. 1955), cantante y compositor francés
 Jean-Pierre Melville (1917-1973), director de películas francés
 Jean-Pierre Papin (n. 1963), jugador de fútbol y entrenador francés
 Jean-Pierre Raffarin (n. 1948), político francés
 Jean-Pierre Rampal (1922-2000), flautista francés
 Jean-Pierre Richard (n. 1922), escritor y crítico literario francés
 Jean-Pierre Serre (n. 1926), matemático francés
 Jean-Pierre Tcheutchoua (n. 1980), futbolista camerunés
 Jean-Pierre Thiollet (n. 1956), escritor francés
 Jean-Pierre Vernant (1914-2007), historiador y antropólogo francés

Personajes de ficción:

 Jean-Pierre Delmas, uno de los personajes de Código Lyoko

Nombres masculinos